Туринский царский папирус (Papyrus royal de Turin) — написанный иератическим письмом древнеегипетский папирус длиной 170 см, в настоящее время разделённый на более чем 160 фрагментов, длина некоторых из них менее 1 сантиметра. В Туринском папирусе содержатся списки всех мифических и исторических лиц, царствовавших в Египте с времён древнейших до периода, конец которого не известен (окончание папируса утрачено). В папирусе содержатся списки пятнадцати первых династий; следов последующих династий не найдено. Имена зачастую сгруппированы по правящей династии, c указанием продолжительности царствования каждого царя в годах, месяцах и днях. Также подведены итоги лет царствования каждой династии.

Начинается Туринский папирус династиями богов, из которых первая есть список богов мемфисских, начинающихся с Пта; второй список есть список богов фиванских начинающихся с Амона; а третий список, соответствующий «некуесам» Манефона и начинающийся с Аперу-Анубиса, есть список чтимых животных, которые, впрочем, являются символами известных божественных качеств и атрибутов; в числе их Анубис, Ибис, Апис, Мневис и прочие.

Точное время составления папируса вызывает споры. Вероятно, этот список был копией с древнейшего документа, так как на обороте он помечен именем Рамсеса III (XX династия).
 
При сличении списков царей Манефона с Туринским папирусом нельзя не видеть, что оба они происходили из одного источника и там даже, где имена царей известных династий разнятся, можно в большей части случаев объяснить это кажущееся несогласие. Большая же часть имён тождественна, хотя у Манефона они имеют греческую форму. Несмотря на то, что папирус сохранился не полностью, документ представляет исключительную ценность для проверки данных династических таблиц Манефона. В отличие от других списков, в Туринском папирусе приведены имена правителей гиксосов и некоторых малоизвестных царьков. Туринский папирус связывает сказания летописцев с египетскими национальными памятниками.

Папирус был приобретён в Луксоре в 1820 году итальянским «охотником за древностями» Бернардино Дроветти, прежде занимавшим пост французского генерального консула в Египте. В 1824 году он продал его Египетскому музею в Турине. При транспортировке в Италию папирус рассыпался на кусочки, первую попытку собрать которые воедино предпринял Жан-Франсуа Шампольон. Скрупулёзная реконструкция содержания на основе анализа направления папирусных волокон была позднее выполнена Густавом Зейфартом. Туринский папирус был издан первоначально Лепсиусом без пометки задней стороны, а потом Вилкинсоном с этим весьма важным добавлением.

В 2009 году было объявлено об обнаружении в запасниках туринского музея нескольких неизвестных ранее фрагментов папируса.

Столбец 2

Столбец 3

Прочие столбцы

См. также 
 Абидосский список
 Саккарский список
 Палермский камень
 Карнакский царский список

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 Alan Gardiner, editor. Royal Canon of Turin. Griffith Institute, 1959. (Reprint 1988. ISBN 0-900416-48-3)
 К. А. Китчен, Ramesside Inscriptions Т. 2 (KRI II). С. 827—844.
 K.S.B Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period. Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997. ISBN 87-7289-421-0.
 George Adam Smith, Chaldean Account of Genesis (Whittingham & Wilkins, London, 1872) (Reprint 2005. Adamant Media Corporation, ISBN 1-4021-8590-1) p290 Contains a different translation of the Turin Papyrus in a chart about «dynasty of gods».
 O’MARA, Patrick F., Manetho and the Turin Canon: A Comparison of Regnal Years, GM 158 (1997), 49-61. (tables).
 von BECKERATH, J., Some Remarks on Helck’s 'Anmerkungen zum Turiner Königspapyrus', JEA 81 (1995), 225—227.
 HELCK, Wolfgang, Anmerkungen zum Turiner Königspapyrus, SAK 19 (1992), 150—216. (fig.).
 Monumental Art. Egyptian Museum of Turin, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1989 = Egyptian Civilization, [3]. (25 x 29 cm; 261 p., fig., plans, ill. partly in colour).
 REDFORD, Donald B., Pharaonic King-Lists, Annals and Day-Books. A Contribution to the Study of the Egyptian Sense of History, Mississauga, Benben Publications, 1986 = SSEA Publications, 4. (17 x 24 cm; XXI, 352 p., pl., tables).
 von BECKERATH, Jürgen, Bemerkungen zum Turiner Königspapyrus und zu den Dynastien der ägyptischen Geschichte, SAK 11 (1984), 49-57.
 MALEK, Jaromír, The Original Version of the Royal Canon of Turin, JEA 68 (1982), 93-106 (fig.).
 O’MARA, Patrick F., The Chronology of the Palermo and Turin Canons, La Canada, California, Paulette Publishing Co., [1980] (20.4 x 26.1 cm; VII + 160 p., 9 fig., 23 tables) = Studies in the Structural Archaeology of Ancient Egypt, 2.
 BARTA, Winfried, Chronologie der 12. Dynastie nach den Angaben des Turiner Königspapyrus, SAK 7 (1979), 1-9.
 O’MARA, Patrick F., The Palermo Stone and the Archaic Kings of Egypt, La Canada, Calif., Paulette Publishing Co., [1979] (20.4 x 26.1 cm; XVII + 208 p., 49 fig., 9 tables, 1 diagram) = Studies in the Structural Archaeology of Ancient Egypt, [1].

Ссылки 
 
 

Древнеегипетские папирусы
Экспонаты Египетского музея в Турине
Открытия 1820 года
Литература Древнего Египта